In generale, il termine invarianza si riferisce all'assenza di variazione. La parola invariante può essere intesa come aggettivo (di qualcosa che possiede la proprietà dell'invarianza) o, in determinati contesti, come sostantivo. Per i significati tecnici dei termini "invarianza" e "invariante" in diverse discipline scientifiche vedi:

 invarianza – in chimica
 invarianza – in matematica
 invarianza – in fisica
 invarianza – in ottica
 invarianza – in linguistica
 invarianza – in geometria
 invariante – in informatica
 Invarianza – in traduzione